

Lokalizacje 
 Schondorf am Ammersee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech
 Schondorf am Ammersee – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech

Osoby 
 Paul Schondorf – niemiecki architekt